Грациелла Граната (, р. 16 марта 1941, Рим) — итальянская актриса.

Биография 
После окончания «Centro Sperimentale ди Cinematografia», и после некоторых второстепенных ролей в приключенческих фильмах и комедиях, благодаря договору с режиссёром Анджело Риццоли, Грациелла Граната с середины шестидесятых годов получала хорошие роли в фильмах первого эшелона. Работала с Паскуале Феста Кампаниле, Массимо Франчиоза, Марио Камерини, Луиджи Коменчини и особенно с Алессандро Блазетти, который предоставил ей ведущую роль в комедии «La ragazza del bersagliere» в 1967 году, за что актриса получила премию «Давид ди Донателло» за лучшую женскую роль. Однако, несмотря на эти успехи, Грациелла снялась в нескольких спагетти-вестернах и в начале семидесятых посвятила себя театру, оставив кино.

Фильмография 
 La scimitarra del Saraceno, regia di Piero Pierotti (1959)
 I piaceri dello scapolo (1960)
 Maciste, l'uomo più forte del mondo (1961)
 La strage dei vampiri (1962)
 Il segno del vendicatore (1962)
 Appuntamento in Riviera (1962)
 I 4 tassisti (1963, episodio Un'opera buona)
 Lo sparviero dei Caraibi (1963)
 Liolà (1963)
 Aimez-vous les femmes? (1964)
 Le voci bianche (1964)
 Amori pericolosi (1964, episodio Il passo)
 Comizi d'amore (1965)
 Una moglie americana, regia di Gian Luigi Polidoro (1965)
 Дон Камилло в России (1965)
 La ragazza del bersagliere (1966)
 Ischia operazione amore (1966)
 Io, io, io... e gli altri (1966)
 Incompreso (1966)
 Bersaglio mobile (1967)
 Сатирикон (1968)
 Al di là della legge (1968)
 Siamo tutti matti? (1968)
 Delitto quasi perfetto, regia di Mario Camerini (1969)
 Cinque figli di cane (1969)
 Il trapianto (1970)
 Fratello ladro (1972)
 Don Camillo e i giovani d'oggi (1972, episodio Flora)

Примечания

Источники 
 (англ.)

Родившиеся 16 марта
Родившиеся в 1941 году